Semèle () è un personaggio della mitologia greca. Era figlia di Cadmo e di Armonia e amante di Zeus, con cui concepì Dioniso.

Il culto di Semèle potrebbe avere origini tracio-frigie ed essere connesso a una divinità ctonia.

Mitologia 
Secondo il mito, Era, gelosa della relazione del suo sposo divino con Semèle, si trasformò in Beroe, nutrice della giovane e la convinse a chiedere a Zeus di apparirle come dio e non come mortale.

Zeus, conscio del pericolo che Semèle correva, tentò di dissuaderla, ma Semèle insistette per vederlo in tutto il suo splendore. Così il dio, che le aveva promesso di accontentare ogni sua richiesta, si trasformò e Semèle morì folgorata dal fulmine.

Zeus riuscì a salvare il bambino che Semèle aveva in grembo e nascose il piccolo Dioniso nella coscia. Diventato immortale grazie al fuoco divino, Dioniso discese nell'Ade e portò la madre sull'Olimpo, dove fu resa immortale con il nome di Tione.

Un'altra tradizione narra che Semèle fu amata da Atteone, per questo punito da Zeus, che lo fece sbranare dai suoi cani.

Genealogia (Esiodo)

Note

Fonti 
 Esiodo, Teogonia, 940 ss.
 Euripide, Baccanti, II 242
 Ovidio, Metamorfosi, III 259 ss.

Bibliografia 
 Andrew Dalby. The Story of Bacchus. 2005 ISBN 0-7141-2255-6

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Circa 50 immagini di Semele nel Warburg Institute Iconographic Database .

Personaggi beoti della mitologia greca
Principesse della mitologia greca
Personaggi citati nella Divina Commedia (Inferno)
Miti di Tebe
Dioniso
Amori di Zeus
Risurrezione